Aufsicht steht für:

 eine Perspektive bei Kameras, siehe Kameraperspektive #Aufsicht
 die Kontrolle von Behörden über ihre nachgeordneten Dienststellen, siehe Fachaufsicht
 speziell die Kontrolle von Behörden über das rechtskonforme Walten ihrer Dienststellen, siehe Rechtsaufsicht
 im deutschen Recht die Aufsicht der Länder über die Kommunen,  siehe Kommunalaufsicht
 die Pflicht der Erziehungsberechtigten zur allgemeinen Achtnahme auf ihr Mündel, siehe Sorgerecht (international)
 die Pflicht der für Minderjährige Verantwortlichen zur konkreten Achtnahme auf diese, siehe Aufsichtsperson (Erziehung)
 die Kontrolle der staatlichen Bildungsbehörden über die Schulen, siehe Schulaufsicht
 die berufliche Kontrolle der staatlich Bediensteten (Beamten), siehe Dienstaufsicht
 die Dienstpflicht von Lehrern zur Aufsicht über Schüler, siehe Aufsicht (Schulrecht)
 diverse Kontrollfunktionen im Eisenbahnwesen, siehe Zugaufsicht
 die behördliche Kontrolle der Tätigkeiten einer Stiftung, siehe Stiftungsaufsicht

Siehe auch:
 Aufsichtspflichtverletzung (BGB)
 Aufsichtsperson (Arbeitssicherheit)
 Aufsichtsrat
 Sorgerecht (international)